formalizm (kognitywistyka) – lub formalizacja – sposób postępowania, procedura, lub ich produkt ściśle przestrzegający uprzednio zdefiniowane reguły
 formalizm (administracja) – ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych i administracyjnych
 formalizm (nauka) – to co jest sformalizowane w języku matematycznym może być zaprogramowane na komputerze
 formalizm (matematyka) – kierunek w filozofii matematyki, będący formą rozwojową logicyzmu
 formalizm rosyjski – kierunek w filozofii literatury
 formalizm dydaktyczny – w dydaktyce, teoria doboru treści nauczania
 metody formalne –  w informatyce, zastosowanie matematyki do budowy i weryfikacji programów komputerowych.